Parallelisierbarkeit hat verschiedene Bedeutungen:

 Parallelisierbarkeit (Informatik)
 Parallelisierbarkeit (Mathematik)